Thénac (Charente-Maritime)
Thénac (Dordogne)